Африканская пеломедуза, или шлемоносная пеломедуза () — вид семейства пеломедузовые черепахи, единственный представитель рода пеломедузы.

Небольшая черепаха с плоским панцирем длиной до 25 см и крупной, покрытой правильными щитками головой.

Окрашена сверху в желтовато-коричневый цвет. Она водится по всей Африке к югу от Сахары и на Мадагаскаре, живёт в реках и озёрах, но нередко совершает переходы по суше, чем можно объяснить столь широкое распространение этой черепахи. В засушливый период, когда водоёмы пересыхают, животное зарывается в ил и впадает в оцепенение.

Основу питания составляют мелкие водные беспозвоночные, головастики и лягушки, а также в небольшой степени растительность.

Примечания

Ссылки 
 

Пеломедузовые черепахи
Пресмыкающиеся Африки
Животные, описанные в 1788 году